Clubbed to Death (Lola), un film de Yolande Zauberman, sorti en 1997 ;
 Clubbed to Death, un single de Rob Dougan ;
 Clubbed to Death, un album des Stranglers.